Заимов може да се отнася за:

 Владимир Заимов (1888–1942), български генерал
 Димо Заимов (р. 1930), български художник
 Мартин Заимов (р. 1962), български финансист и политик
 Стоян Заимов (1853–1932), български революционер и възрожденец
 Стоян Заимов (офицер) (1916–1995), български офицер (генерал-майор)